Con Laiano si possono indicare diversi toponimi italiani.

Geografia 
 Laiano, frazione di Cascina, in provincia di Pisa.
 Laiano, frazione di Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento.
 Laiano, località di Vecchiano, in provincia di Pisa.